Putsch – termine tedesco tradotto in italiano con colpo di Stato.

Persone 
 Ulrich Putsch – vescovo di Bressanone (1427-1437)
 Elias von Putsch (Helias Putschius) – poeta, storico e filologo olandese
 Karin Putsch-Grassi – ceramista tedesca